Campo Pequeno può riferirsi a:
 Campo Pequeno - quartiere di Lisbona
 Arena di Campo Pequeno - arena di Lisbona
 Campo Pequeno - stazione della linea gialla della metropolitana di Lisbona